Vine — мобильное приложение, позволяющее создавать 6-секундные видеоролики. Принадлежит компании Twitter, которая купила его в октябре 2012 года. Сервис был открыт для широкой публики 24 января 2013 года. Уже 9 апреля 2013 года Vine стал самым скачиваемым бесплатным приложением в iOS App Store. Одно время число его пользователей доходило до 200 млн человек. Несмотря на это, позже сервис не выдержал конкуренции с Instagram, Snapchat и YouTube и начал терять аудиторию, в результате 27 октября 2016 года сервис был закрыт для загрузки новых видео. 20 января 2017 года Twitter запустил архив со всеми уже загруженными «вайнами».

Vine не интегрирован в Twitter, но позволяет добавить оттуда «друзей», также использующих Vine.

Сервис конкурировал с такими приложениями, как Instagram, Coub и MixBit от YouTube.

Технические подробности 
Для создания видео необходимо нажать и удерживать палец на экране мобильного устройства. Приложение позволяет останавливать запись и возобновлять её при повторном нажатии. Получающийся в результате видеоролик похож на формат GIF. Приложение также позволяет записывать звук, проводить элементарный монтаж, увеличивать скорость проигрывания видео и вставлять в него картинки. 3 июля 2013 года в новом обновлении была добавлена функция просмотра предыдущего кадра Ghost Tools.

На момент запуска приложения оно было доступно только пользователям смартфонов с операционной системой iOS от Apple. 3 июня 2013 года вышла версия для Android. В ноябре 2013 Vine стал доступен и для Windows Phone.

Vine Kids 
В январе 2015 года Vine запустила Vine Kids, приложение для IOS, разработанное специально для детей в возрасте от 7 до 12 лет. Он был разработан группой сотрудников Vine, чтобы попытаться создать более безопасное пространство для молодых пользователей, чтобы в конечном итоге просматривать контент, который был сочтен подходящим для детей. Каждое видео, размещенное в приложении, было отобрано сотрудниками Vine для обеспечения их безопасности.

Глава отдела коммуникаций и маркетинга Vine Кэролайн Пеннер, отметив особенности приложения, рассказала CNN, что «дети всегда могут проводить вперед и назад по экрану мобильного устройства, чтобы найти новые видео, и они также могут нажимать на экран, чтобы воспроизводить некоторые звуковые эффекты».

Отношения с Facebook 
Сразу после запуска приложение позволяло пользователю добавлять его друзей из социальной сети Facebook. Однако в тот же день Facebook запретил использование этой функции. По всей видимости, это стало ответом на запрет Twitter искать друзей по приложению Instagram после того, как оно было куплено Facebook.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Сайты Microsoft
Видеохостинг
Программное обеспечение для iOS
Программное обеспечение для Android
Поглощения «Твиттера»
Закрытые интернет-сервисы